Г'ю́стон () — топонімічне англомовне прізвище шотландського походження. Пов'язане з місцевістю поблизу Глазго, назва якої утворена поєднанням поширеного у сердньовічі особового імені Г'ю (Hugh) та середньоанглійського tune («поселення», «село»), що пішло від давньоанглійського tun («огорожа», «поселення»).  

 Аллан Г'юстон (  1971) — колишній американський баскетболіст, захисник.
 Анжеліка Г'юстон (;  1951) — американська акторка і режисерка.
 Байрон Г'юстон (;  1969) — колишній американський професійний баскетболіст.
 Вітні Г'юстон (; 1963—2012) — американська поп-співачка, співала також у стилях R&B та ґоспел.
 Волтер Г'юстон (; 1883—1950) — канадсько-американський актор.
 Денні Г'юстон (;  1962) — американський актор і режисер.
 Джек Г'юстон (;  1982) — британський актор кіно і телебачення.
 Джон Г'юстон (; 1906—1987) — американський кінорежисер, лауреат «Оскара» (1949), батько акторки Анжеліки Г'юстон.
 Джордан Майкл Г'юстон (;  1975) — американський репер, відоміший як Juicy J.
 Ендрю Джексон Г'юстон (; 1854—1941) — американський політик, сенатор від штату Техас.
 Ненсі Г'юстон (;  1953) — канадська письменниця.
 Сем Г'юстон (; 1793—1863) — американський політик і державний діяч, перший і третій президент республіки Техас.
 Стюарт Г'юстон (;  1949) — шотландський футболіст, що грав на позиції захисника

Див. також 
 Г'юстон — один із шотландських кланів.

Примітки

Посилання